Aanhalingsteken, een leesteken
 Aanhalingstekens (gebaar)